Diverses personnes portent le nom de Jean Cartier, comme :

 Jean Cartier (homme politique) (1723-1810), député du clergé pour le bailliage de Tours aux États généraux de 1789.
 Jean Cartier (artiste) (1924-1996), céramiste et peintre canadien